Balling ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Ludwig Balling (* 1933), deutscher katholischer Geistlicher
 Anton Balling (1869–1927), k.k. Notar in Zuckmantel in Schlesien, 1918 in Römerstadt in Mähren; Enkel des Chemikers Friedrich Balling, 1907 Verfasser der handschriftlichen Chronik Zweihundert Jahre Familiengeschichte
 Erik Balling (1924–2005), dänischer Drehbuchautor und Regisseur
 Franz Anton von Balling (1800–1875), Badearzt und Unternehmer
 Friedrich Balling (1803–1859), böhmischer Chemiker und Manager in der Montanindustrie
 Karl Albert Max Balling (1835–1896), böhmischer Chemiker und Hüttenkundler
 Karl Josef Napoleon Balling (1805–1868), böhmischer Chemiker, Rektor des Politechnikum in Prag
 Mads Ole Balling (1953–2003), dänischer Archivar und Historiker
 Michael Balling (Chemiker)  (1776–1848), böhmischer Chemiker
 Michael Balling (1866–1925), deutscher Bratschist und Dirigent
 Morten Balling (* 1987), dänischer Handballspieler
 Nora Balling, von 1985 bis 1999 Ehefrau von Thomas Anders
 Peter Balling (* 1990), dänischer Handballspieler
 Pieter Balling (1615–1665), Spinozas Freund
 Robert Balling (* 1952), US-amerikanischer Geograph und Hochschullehrer
 Rudi Balling (* 1953), deutscher Genetiker
 Ole Peter Hansen Balling (1823–1906), norwegischer Maler und Offizier

Balling ist auch ein Begriff für:
 Grad Balling, Maßeinheit nach Karl Josef Napoleon Balling zur Bestimmung der Dichte von Weinen (ähnlich Grad Oechsle) und Bieren, vergleichbar mit Grad Brix
 die Ballingmethode nach Hans-Werner Balling in der Seewasseraquaristik

Balling ist ferner der Name einer Stadt in Dänemark, siehe Balling (Dänemark)
Siehe auch:
 Baling
 Ballinger